Монтебелло-Вічентіно (італ. Montebello Vicentino, вен. Montebeło Vixentin) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Ногароле-Вічентіно, Ногароле-Вічентіно, Ноґароле-Вічентіно (італ. Nogarole Vicentino, вен. Nogarołe Vixentin) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца
 Больцано-Вічентіно (італ. Bolzano Vicentino, вен. Bolzàn Vicentìn) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Фара-Вічентіно (італ. Fara Vicentino, вен. Fara Vicentino) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Куїнто-Вічентіно (італ. Quinto Vicentino, вен. Quinto Vixentin) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Монторсо-Вічентіно (італ. Montorso Vicentino, вен. Montorso Vixentin) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Мазон-Вічентіно (італ. Mason Vicentino, вен. Mason Vicentino) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Корнедо-Вічентіно (італ. Cornedo Vicentino, вен. Cornedo Vixentin) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Камізано-Вічентіно (італ. Camisano Vicentino, вен. Camisan Vixentin) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Барбарано-Вічентіно (італ. Barbarano Vicentino, вен. Barbaran Vicentin) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Марано-Вічентіно (італ. Marano Vicentino, вен. Maran Vixentin) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.

 Нікола Вічентіно, Нік'ола Вічент'іно (італ. Nicola Vicentino; Нікола Вічентієць; Віченца 1511 — Рим 1572) — італійський композитор пізнього Відродження, представник Венеціанської школи та теоретик музики.